«Private Emotion» () — это поп песня, написанная Эриком Базиллианом и Робом Хайманом, и изначально была записана группой The Hooters для их альбома 1993 г., Out of Body. Песня была разрекламирована Рики Мартином и включена в его альбом Ricky Martin. Он был выпущен синглом 8 февраля 2000 г. при участии шведской певицы Меи. Так как Турция стала одной из стран, где популярность Мартина была на пике, он спел песню с Сертаб Эренер вместо Меи на турецком выпуске альбома.

В австралийский макси-сингл вошла песня «Almost a Love Song», что является англоязычной версией «Casi un Bolero», взятой с альбома, победившего на Грэмми «Vuelve».

Клип 
Клип был снят Фрэнсисом Лоуренсом. Он вышел в марте 2000 г. при участии Меи. Турецкая версия вышла при участии Сертаб Эренер вместо Меи.

Появление в чарте 
Песня достигла топ-10 в Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. В США он достиг шестьдесят-седьмой позиции. В Швеции «Private Emotion» был сертифицирован Золотым.

Форматы и трек-листы 
Australian CD maxi-single
 «Private Emotion» — 4:01
 «Livin' la Vida Loca» (Opening Performance) — 4:32
 «She's All I Ever Had» (Live — Video) — 3:34
 «Almost a Love Song» — 4:40

European CD single
 «Private Emotion» — 4:01
 «Livin' la Vida Loca» (Live — Video) (Opening Performance) — 4:32

European CD maxi-single
 «Private Emotion» — 4:01
 «Livin' la Vida Loca» (Live — Video) (Opening Performance) — 4:32
 «She’s All I Ever Had» (Live — Video) — 3:34

UK CD maxi-single #1
 «Private Emotion» — 4:01
 «La Bomba» (Remix — Long Version) — 9:43
 «Livin' La Vida Loca» (Album Version) — 4:03
 «Livin' La Vida Loca» (Video) — 3:41

UK CD maxi-single #2
 «Private Emotion» — 4:01
 "DMC Mega Mix Edit — 7:33
 "Brits Performance (Video) — 5:30

Australian CD maxi-single
 «Private Emotion» — 4:00
 «Marcia Baila» — 3:58
 «Livin' la Vida Loca» (Live — Video) (Opening Performance) — 4:32
 «She’s All I Ever Had» (Live — Video) — 3:34

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Рики Мартина
Поп-баллады
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records